Dussaud est un nom de famille français —présent surtout dans le Gard— notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Guy Dussaud (né en 1955), footballeur français ;
 François Dussaud (1870–1953), physicien et inventeur suisse ;
 René Dussaud (1868–1958), orientaliste français.

Notes et références 

Patronyme français